Джюнейт Аркын (; имя при рождении Фахреттин Джюреклибатыр, ; ) — турецкий актёр, режиссёр и продюсер.

Аркын — доктор медицины, а также известный мастер боевых искусств более чем в 7 различных видах. Он снялся более чем в 310 фильмах и телевизионных сериалах, и считается одним из самых известных турецких актёров всех времен. Его фильмы иногда экспортировались (в англоязычном варианте — Джордж Аркин).

Его наиболее заметные фильмы — исторические драмы, где действие разворачивается в течение первых веков существования Османской империи или несколько ранее. Хорошим примером является Malkoçoğlu Cem Sultan. Несмотря на успех таких фильмов, он также принимал участие в политических фильмах в конце 1970-х, самым известным из которых является The Adam Trilogy режиссёра Remzi Aydın Jöntürk.

Аркын известен за рубежом благодаря низкокачественному фильму режиссёра Четина Инанча Dünyayı Kurtaran Adam («Человек, который спас мир» — также известный как турецкий вариант «Звёздных войн»). Это крайне малобюджетный фантастический фильм, использующий пиратские копии сцен из «Звёздных войн».

Также Джюнейту Аркыну была предложена роль второго Джеймса Бонда, которого впоследствии сыграл Роджер Мур.

Биография 
Родился в деревне Карачай, округ , Эскишехир. Его отец Хаджы Якуп Джюреклибатыр, участвовал в войне за независимость. По происхождению крымский татарин. Учился в медицинском факультете Стамбульского университета

Когда он проходил военную службу в качестве офицера в запасе в своём родном городе Эскишехир, он привлёк внимание режиссёра Халит Рефиш во время съемок фильма «Шафак Бекчилери» (1963) с Гокселем Арсой в главной роли. После окончания военной службы он работал врачом в Адане и её окрестностях. В 1963 году он получил первую премию в журнале Artist. В поисках работы какое-то время Джунейт начал сниматься в 1963 году по предложению Халита Рефина и снялся как минимум 30 фильмах за два года.

В боевой сцене в конце фильма Gurbet Kuşları 1964 года выпуска, это стало прорывом в его карьере. После ролей романтических и обаятельных героев перешёл на съёмки в фильмах в жанре боевик, приняв предложение Халила Рефига. В течение шести месяцев он обучался акробатике в местном цирке Медрано в Стамбуле. Передав то, что он узнал здесь, в Malkoçoğlu и в франшизе о Баттальгази на большом экране, он дал кинематографу новый стиль, которого до этого не было. Вскоре он стал самым востребованным актёром в приключенческих фильмах. Хотя он начал свою карьеру в кино с романтических фильмов, он продолжил сниматься в боевиках и почти с каждым персонажем он умирал. На протяжении всей своей карьеры он снимался в различных жанрах от вестернов до комедийного, от приключенческих фильмов до социальных фильмов. Особенно, Maden (1978) и Господин Рыза (1979) занимают особое место в его карьере.

В 1982 году он снялся в фильме Человек, который спас мир (Dünyayı Kurtaran Adam), который является местной вариацией «Звёздных войн», также став культовым фильмом так и в стране как и за рубежом.

Он имеет опыт по верховой езде и каратэ. В дополнение к актёрскому мастерству он представлял телевизионные шоу и некоторое время работал колумнистом по вопросам здравоохранения в газетах. В 2009 году он три месяца лечился в больнице из-за сдавления нерва в позвоночнике.

Личная жизнь 
В 1964 году женился на однокурснице Гюлен Мокан, которая также работала врачом, через два года родилась дочь Филиз, но через год развелись из-за его прорыва в карьере актёра. В 1970 году женился на Бетюль Ишиль, которая получила образование в Швейцарии. Имеют двух сыновей Каана и Мурата.

Некоторое время он лечился от алкоголизма, проводил многочисленные конференции по проблемам алкоголя, наркотиков и молодёжи и получал много наград и почестей.

Фильмография

Как режиссёр 
{|
|
 Oğulcan 1990 — (Сынок)
 Bombaci 1988 — (Бомбавик)
 Şafak Sökerken 1988 — (На Рассвете)
 Asılacak Adam 1987 — (Висельник)
 Dökülen Yapraklar 1987 — (Падающие Листья)
 Sevdan Benim 1987 — (Моя Любовь)
 Son Kahramanlar 1987 — (Последние Герои)
 Gırgır Hafiye 1986 — (Прикольный Детектив)
 Kavga 1986 — (Драка)
|
 Silah Arkadaşlari 1986 — (Друзья По Оружию)
 Sokak Kavgasi 1986 — (Уличная Драка)
 Kaçış 1985 — (Побег)
 Bir Kaç Güzel Gun İçin 1984
 Ölüm Savasçısı 1984
 Önce Hayaller Ölur 1981
 Kartal Murat 1980 — (Картал Мурат)
 Rüzgar 1980 — (Ветер)
 Kuskun Çiçek 1979 — (Обиженный Цветок)
|
 Üç Tatlı Bela 1979 — (Три Сладких Проказника)
 Vatandaş Rıza 1979 — (Гражданин Рыза)
 Baba Kartal 1978 — (Орлиное Гнездо)
 Olum Görevi 1978 — (Смертельное Задание)
 Sevgili Oğlum 1977 — (Любимый Сын)
 Tek Başına 1976 — (В Одиночку)

Примечания

Ссылки 
 
 Official Webpage 

Актёры Турции
Кинорежиссёры Турции
Лауреаты премии «Золотой кокон»
Лауреаты премии «Золотой апельсин»
Выпускники Стамбульского университета
Медики Турции
Родившиеся в Эскишехире
Колумнисты
Поэты Турции